Ophidiaster bicolor är en sjöstjärneart som först beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1816.  Ophidiaster bicolor ingår i släktet Ophidiaster och familjen Ophidiasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
bicolor